Aceasta este o listă de filme românești din 2006:

Lista

Note

Legături externe
Filme românești din 2006 la IMDb.com
Filme românești din 2006 la Cinemagia.ro

Filme din 2006Filme românești
România  
Liste de filme românești